«Сенявин» — шлюп, военно-морское исследовательское судно Российского императорского флота. Построен на Охтенской верфи в 1826 году. Имя получил в честь выдающегося флотоводца адмирала Д. Н. Сенявина.

Служба 
В 1826 — 1828 годах под командованием капитана-лейтенанта Ф. П. Литке совершил кругосветное путешествие. При выходе из Кронштадта 24 сентября 1826 года на борту находилась команда из 8 офицеров (в том числе юнкер П. И. Крузенштерн), 7 старшин и 43 матросов. Кроме команды, на судне были 3 учёных: геолог и географ А. Ф. Постельс, ботаник и зоолог А. К. Мертенс, а также зоолог и орнитолог капитан прусской армии в отставке барон Китлиц.

Плавание «Сенявина» принесло немало географических открытий у берегов самой России. Летом 1828 года Ф. П. Литке определил точные координаты важнейших пунктов восточного побережья Камчатки. Были исследованы большой Карагинский остров и пролив, отделяющий его от Камчатки. Теперь этот пролив носит имя Литке.

О своей экспедиции Литке написал в книге «Путешествие вокруг света… на военном шлюпе „Сенявин“ в 1826—1829 годах», которая была издана в 1835—1836 гг. в Петербурге.

В 1835 году переоборудован под брандвахту в Кронштадте. Разобран в 1844 году.

Командиры 
 с 1826 по 1829 — Ф. П. Литке
 с 1830 по 1834 — Н. И. Тыртов

Примечания

Литература 
 Путешествие вокруг света, совершенное по повелению Императора Николая I, на военном шлюпе Сенявине, в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах, Флота Капитаном Федором Литке. — : Тип. Х. Гинце, 1835.— 386 с.
 

Шлюпы России